Бализ — лекарственный препарат, антисептическое и противовоспалительное средство.
 Бализ — бывшая британская колония на восточном берегу Центральной Америки.